Я́шкино — посёлок городского типа, административный центр Яшкинского района Кемеровской области, образует Яшкинское городское поселение.

География 
Посёлок расположен в 63 км на северо-запад от областного центра города Кемерово. Железнодорожная станция на 3537 км транссибирской железнодорожной магистрали. Станция входит в структуру Западно-Сибирской железной дороги (код ЕСР 873206).

История 
Основан как станция на Транссибе в 1898 году. В 1907 году здесь возникает известковый завод на базе которого вырос Яшкинский цементный завод основанный 28 июля 1912 г. и именовавшийся «Товариществом по производству извести и портландцемента Джурича и Головина».

В годы советской власти завод перестроен и расширен, превращён в крупнейшего поставщика цемента и шифера на востоке страны. Статус посёлка городского типа — с 1928 года.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Население 

Население на 1 января 2018 года составляет: 13 685.

Инфраструктура 
 Образование 
4 школы, детский сад, Яшкинский техникум технологии и механизации.

 Экономика 
Одно из основных предприятий посёлка — ООО «КДВ Яшкино», производитель кондитерских изделий, входит в КДВ групп.

Цементный завод (ООО «Яшкинский цемент», входящий в группу «Сибирский цемент») находится на этапе модернизации. Ведутся работы по разбору зданий цементно-шиферного комбината и подготовке новой площадки. Однако, в связи с кризисом 2008 года в России дальнейшие работы приостановлены.

 Религиозные организации 
 Римско-католическая церковь, Приход «Святого семейства».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Яшкинского района
 
 Газета Яшкино — Официальный сайт «Газеты Яшкино»

Посёлки городского типа Кемеровской области
Районные центры Кемеровской области